Verstemmen steht für:

Heißverstemmen: Kunststoff
Verstemmen (Materialverbindung): Maschinenbau
Verstemmen (Sichern): Schraub- und Steckverbindungen
Verstemmen (Stopfen): Bauwesen, z. B. Dichtungsbänder
Verstemmen (Zünder): Pyrotechnik
Verstemmen (Abdichten): Nieten wasser- und dampfdicht machen, z. B. bei Kesseln (historisch)